Surovi grade (album), drugi studijski album zagrebačkog rock-sastava Adastra
 "Surovi grade", pjesma Jerka Marića s istoimenoga albuma rock-sastava Adastra